Biesland (Zuid-Holland), een voormalige gemeente tussen Delft en Pijnacker
 Biesland (Den Haag), een buurt in de wijk De Bras in Den Haag
 Biesland (Maastricht), een wijk in Maastricht
 Bieslandse Benedenpolder, of Polder van Biesland, een agrarische polder in Den Haag 
 Bieslandse Bovenpolder, een polder in Delft